Gminy w Czechach:
 Zdětín – gmina w powiecie Mladá Boleslav
 Zdětín – gmina w powiecie Prościejów